Mustafa, Mustapha, Moestafa of Mostafa (Arabisch: مصطفى; "de uitverkorene") is een Arabische naam (zowel voor- als achternaam) en een epitheton (bijvoeglijk naamwoord) van Mohammed. Het kan verwijzen naar:

Mustafa 
Ottomaanse sultans
Mustafa I, 14e en 16e sultan van het Ottomaanse Rijk
Mustafa II, 22e sultan van het Ottomaanse Rijk
Mustafa III, 26e sultan van het Ottomaanse Rijk
Mustafa IV, 29e sultan van het Ottomaanse Rijk

Overige personen
Mustafa Kemal Atatürk, grondlegger van het moderne Turkije
Mustafa Barzani, Koerdisch leider
Mustafa Sandal, Turks zanger
Mustafa Stitou, Nederlands dichter

Mustapha 

Personen
 Mustapha Bennacer, Algerijns atleet
 Mustapha Elhadji Diallo, Senegalees voetballer
 Mustapha Hadji, Marokkaans voetballer
 Mustapha Jarju, Gambiaans voetballer
 Mustapha Moussa, Algerijns bokser
 Mustapha Oussalah, Belgisch-Marokkaans voetballer

 Isa Mustafa, Kosovaars partijvoorzitter en minister en burgemeester van Pristina
 Namzi Mustafa, voorzitter van de Uitvoerende Raad van de Socialistische Autonome Republiek Kosovo en Metohija (1974-1990)
 Riga Mustapha, Ghanees-Nederlands voetballer

Overige
 Mustapha (Queen), een nummer van Queen
 Mustafa (film), een Surinaamse film uit 2001